Río de Oro puede corresponder a:

Localidades 
 Río de Oro, uno de los dos distritos en los que se dividía el Sahara español durante la época colonial, con capital en Villa Cisneros (actual Dajla);
 la península de Río de Oro, situada en la costa sur del Sahara Occidental, en la que se encuentra Dajla;
 la bahía de Río de Oro, situada en la costa sur del Sahara Occidental, cerrada por la península homónima y la costa continental;
 Río de Oro, un municipio colombiano, en el departamento de Cesar;

Hidrografía 
 el río de Oro, que nace en el monte Gurugú en Marruecos y desemboca en la ciudad autónoma española de Melilla.
 el río de Oro, que forma parte de la frontera colombo-venezolana y desemboca en el río Catatumbo.
 el río del Oro, nace en la cordillera oriental colombiana en el corregimiento El Caguán de Neiva y desemboca en el río Magdalena.
 el río del Oro, río del suroccidente de Asturias, España.
 el Río del Oro (Bahía San Felipe), el río en Tierra del Fuego que desemboca en la ribera sur del estrecho de Magallanes, entre la primera y segunda Angostura;
 el Río del Oro (Bahía Snug), el río en Tierra del Fuego que desemboca en la bahía Snug del la península de Brunswick, en el estrecho de Magallanes;